TJ Jiskra Ústí nad Orlicí je český fotbalový klub z Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, od sezóny 2022/23 hrající Divizi C (4. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1914. Klubovými barvami jsou černá a bílá. Největším úspěchem je pětileté působení v ČFL.

Historie a historické názvy 
 kolem roku 1904 probíhal neorganizovaný fotbal pod hlavičkou firmy Jan Hernych
 16. 3. 1914 oficiální založení Sportovního klubu (fotbal, atletika, házená)
 1914 – SK Ústí nad Orlicí (Sportovní klub Ústí nad Orlicí)
 na konci r. 1925 měl SK 189 členů, průměrná návštěvnost na zápas činila 275 osob, průměrné vstupné 1,70 Kčs
 v roce 1926 se fotbal osamostatnil
 1949 – ZSJ Sokol UTEX Ústí nad Orlicí (Závodní sportovní jednotka Sokol Ústecké textílie Ústí nad Orlicí)
 1951 – DSO Sokol LZ Ústí nad Orlicí (Dobrovolná sportovní organizace Sokol LZ Ústí nad Orlicí)
 1953 – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí (Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí)

historické soupisky 
kolem r. 1904 : Jan Hernych, Emil Hernych, Richard Hernych, František Čížek, Ludvík Čížek, Josef Steiman, Josef Horáček, Jan Fárník, Eugen Zajíček, Rudolf Buben, Rudolf Freund, Josef Žídek, Ferdinand Matyáš, Karel Válek, Jan Novopacký, František Bien, Gustav Weiss, František Peterka, Holoubek.

období první světové války: Jan Jandera, dr. Josef Kocián, Miroslav Hernych, Jaroslav Marek, Alois Kopecký, František Knapovský, Rudolf Popler, Václav Bíbus, Jaroslav Hainiš, Jaromír Lahulek, Josef Sychra

Místa fotbalových utkání 
od r. 1914 : louka V Lázních (dnes ZŠ praktická), louka "Královka", louka "Kutínka"

od r. 1921 se budovalo hřiště v prostoru bývalé Hernychovy cihelny

 v provozu od r. 1925 do r. 1932 dřevěná tribuna

 od r. 1934 postavena zděná budova - umývárna, WC, šatny

 od r. 1939 krytá dřevěná tribuna

 hřiště v provozu do r. 1973 (na místě hřiště vybudován plavecký bazén)

po roce 1973 přestěhován fotbal do prostoru současného sportovního areálu

 r. 1980 postavena krytá tribuna

Známí odchovanci 

Mezi známá jména, které vychoval zdejší klub patří Jiří Časko, Jaroslav Dittrich a Jan Javůrek, Jiří Bertelman.

Umístění A mužstva v jednotlivých sezonách 

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19.

Soupiska A mužstva

Divize C - sezona 2022/23 - jarní část

Umístění B mužstva v jednotlivých sezonách 

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Ústí nad Orlicí, Jiskra
Ústí nad Orlicí, Jiskra
Sportovní kluby v Ústí nad Orlicí
Fotbal v Ústí nad Orlicí